Por Farnaces se conoce a dos miembros de la dinastía farnácida, nobles persas:

 Farnaces I, primer miembro de la familia y notable de la corte de Darío I.
 Farnaces II, sátrapa de la Frigia Helespóntica.

Y a dos reyes del Ponto:

Farnaces I del Ponto
Farnaces II del Ponto